A JK Sillamäe Kalev, teljes nevén Jalgpalliklubi Sillamäe Kalev egy észt labdarúgócsapat. A klubot 1951-ben alapították, székhelye Sillamäeben van. Jelenleg az első osztályban szerepel.

Eddigi szezonok 

K = keleti csoport; K/É = keleti/északi csoport; É = északi csoport; F = felsőház; A = alsóház

Jelenlegi keret 

2009. március 7. szerint.

Kölcsönben

Ismertebb játékosok 

  Aleksandr Kulik
  Andrei Sidorenkov
  Szergej Usszolcev

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal   

Észt labdarúgócsapatok
1951-ben alapított labdarúgócsapatok